Pathariya – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Meći w dystrykcie Jhapa
 Pathariya – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Seti w dystrykcie Kailali